Wyjesdnoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in der Oblast Nischni Nowgorod (Russland):
 Wyjesdnoje (Arsamasski), Siedlung städtischen Typs im Arsamasski rajon
 Wyjesdnoje  (Kstowski), Dorf im Kstowski rajon